Balzer může být

 Antonín Karel Balzer (1771–1807) – český grafik, mědirytec a kreslíř, syn Jana Jiřího Balzera
 Eliška Balzerová (* 1949) – česká herečka
 Jan Jiří Balzer (1738–1799) – český rytec a nakladatel, otec Antonína Karla Balzera
 Jan Karel Balzer (1769–1805) – mědirytec, kreslíř a grafik, syn Jana Jiřího Balzera
 Karin Balzerová (1938–2019) – bývalá východoněmecká atletka, sprinterka
 Řehoř Balzer (1751–1824) – mědirytec a tiskař, mladší bratr Jana Jiřího Balzera
 Krasnoarmejsk (Saratovská oblast) – město v Saratovské oblasti v Ruské federaci založené německými kolonisty a nazývané německy do roku 1942 Balzer